Stanley est un nom propre qui peut désigner :

Cinéma et télévision 

 Stanley est une série télévisée américaine créée en 1956.
 Stanley est un film américain réalisé par William Grefe en 1972.
 Stanley est un court-métrage britannique réalisé par Suzie Templeton en 2000.
 Stanley est une série télévisée américaine créée en 2001.

Personnalités

Nom de famille  

 Lady Augusta Stanley (1822-1876), aristocrate écossaise ;
 Benson Stanley (1984-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 The Stanley Brothers, duo américain de musique bluegrass composé des frères Carl et Ralph Stanley ;
 David Sloane Stanley (1828-1902), général américain ;
 
 
 Edwin Stanley (1880-1944), acteur américain ;
 Elizabeth Stanley (1588-1633), noble anglaise ;
 Erle Stanley Gardner (1889-1970), écrivain américain ;
 Florence Stanley (1924-2003), actrice américaine ;
 Forrest Stanley (1889-1969), acteur américain ;
 Frederick Stanley (1841-1908), gouverneur général du Canada ;
 George Stanley (1907-2002), historien canadien ;
 Henrietta Stanley (1807-1895), aristocrate britannique ;
 Henry Morton Stanley (1841-1904), journaliste et explorateur anglais ;
 Ian Stanley (1957- ), musicien britannique ;
 Jessamyn Stanley (1987-), essayiste américaine, autrice de livres sur le yoga ;
 
 Kelli Stanley (1964-), autrice américaine de romans policiers historiques ;
 Kim Stanley (1925-2001), actrice américaine ;
 Lyne-Marie Stanley (1944-), romancière française ;
 Matthew Stanley (1992-), nageur néo-zélandais ;
 Richard Stanley (1966-), cinéaste sud-africain ;
 Richard Peter Stanley (1944-), mathématicien américain ;
 Robert Stanley (1918-1996), illustrateur américain ;
 Sabrina Stanley (1990-), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 To’oto’oali’I Roger Stanley (1976-2018), militante samoane fa'afafine ;
 Wendell Meredith Stanley (1904-1971), biochimiste américain ;
 Winston Stanley (1974-), joueur de rugby à XV canadien.

Prénom  
 Stanley Baldwin (1867-1947), homme politique britannique,
 Stanley Kubrick (1928-1999), réalisateur américain,
 Stan Laurel (1890-1965), acteur du duo Laurel et Hardy,

Pseudonyme  

 Michael Stanley, pseudonyme de deux écrivains sud-africains, Michael Sears et Stanley Trollip, auteur de roman policier.
 Stanley Tong (1960-), de son vrai nom Kwai-Lai Tong, réalisateur né à Hong Kong.

Personnages fictifs 
 Jeux vidéo :
 Stanley, héros de Donkey Kong 3 ;
 The Stanley Parable, dont le héros s'appelle Stanley ;
 Dessin animés :
 Stanley « Stan » Smith, personnage de American Dad! ;
 Stanley « Stan » Marsh, personnage de South Park.

Sport 
 Coupe Stanley de hockey sur glace

Toponymie

Stanley, ville de la côte nord-ouest de la Tasmanie.

Stanley, municipalité rurale canadienne du Manitoba
 Stanley, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick
 Stanley, village canadien du Nouveau-Brunswick
 Parc Stanley, parc urbain de Vancouver en Colombie-Britannique
 Rue Stanley est une rue de Montréal
 Port Stanley, localité du Comté d'Elgin en Ontario

Stanley, localité du sud de l'île de Hong Kong

Stanley, ancien nom de la commune de Makiso.

Stanley, ville située en Caroline du Nord ;
 Stanley, siège du comté de Mountrail dans le Dakota du Nord ;
 Comté de Stanley, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 Stanley, ville située dans l’Idaho ;
 Stanley, une ville des comtés de Buchanan et Fayette en Iowa ;
 Stanley, ville située en Louisiane ;
 Stanley, ville située en Virginie ;
 Stanley, ville dans le Wisconsin.

Stanley, capitale des Îles Malouines
 Stanley, un village du comté de Durham en Angleterre.
 Stanley and Stanley Common une paroisse civile du Derbyshire en Angleterre, comprenant les villages de :
 Stanley
 Stanley Common

La rivière Stanley (rivière de Canterbury), cours d’eau de la région de Canterbury, dans l’Île du Sud.
 La rivière Stanley, cours d’eau de la région de Tasman, dans l’Île du Sud.

Entreprises 
 Stanley, voiture automobile capable de rouler sans chauffeur.
 Stanley, entreprise d'outillage américaine, désormais nommée Stanley Black & Decker suite à fusion.
 Stanley Motor Carriage Company, constructeur automobile américain entre 1902 et 1924.
 Stanley Robotics, jeune pousse (start-up) française.

Divers 
 Stanley, une variété de prune.
 Stanley, série de bande dessinée parue dans le Journal de Spirou en 1953.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis